Сан Хосе ел Потреро има више значења:

 Сан Хосе ел Потреро (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе ел Потреро (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику